Daro peut être :
 Daro, ville malaisienne de Sarawak ;
 Daro, ville guinéenne et sous-préfecture de la préfecture de Macenta dans la région de Nzérékoré ;
 Daro, ancienne commune suisse et section de Bellinzone dans le Tessin ;
 Daro, division de Robotron, produisant et exportant des machines à écrire de 1975 à 1994.